Brothers and Sisters puede hacer referencia a:

 Brothers & Sisters (serie de televisión), serie de televisión estadounidense del 2006.
 Brothers and Sisters, comedia de situación estadounidense de 1979.
 Brothers & Sisters (canción), sencillo de Coldplay.
 Brothers and Sisters (álbum), álbum de The Allman Brothers Band.
 Brothers and Sisters, novela de Ivy Compton-Burnett.